Реме́сленное учи́лище — ремесленные классы и учебные мастерские, готовившие рабочих-ремесленников, способных к осмысленной работе в данном производстве:

в Российской империи
 Ремесленное училище (Российская империя)
 Гнединское ремесленное училище — основанное на средства Д. Т. Гнедина в селе Александровке Екатеринославской губернии (1883)
 Школы ремесленных учеников — трёхлетние курсы для мальчиков 11—14 лет, существовали с 1893 года.

в СССР
 Ремесленное училище (СССР)

См. также 
 Реальное училище

Примечания

Литература 
 
 140 лет Ремесленному училищу цесаревича Николая. Страницы истории, найденные в архивах / С. И. Алексеева, И. К. Ботт, О. В. Егоренкова и др. / Под ред. И. Ф. Кефели. СПб.: ООО «Аграф+», 2015. 504 с., илл. + CD.
 Алексеева С. И. Военные заказы Ремесленного училища цесаревича Николая // Первая мировая война и проблемы российского общества: Материалы Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 20-21 ноября 2014 г. СПб.: Изд-во Государственной полярной академии, 2014. С. 219—223.

Учебные заведения
Профессиональное образование